Goldwater Women’s Tennis Classic 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на кортах с хардовым покрытием местного загородного клуба.

Соревнования проводятся в американском городе Финикс, входя в хардовую серию турниров, завершающую сезон в Северной Америке.

Соревнования проводились 8 — 14 ноября.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Мелани Уден (№ 65 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Варвара Лепченко выигрывает 3й титул в сезоне и 10й за карьеру в туре федерации.
 Мелани Уден уступает первый финал в сезоне и второй за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Татьяна Лужанская выигрывает 2й титул в сезоне и 89й за карьеру в туре федерации.
 Коко Вандевеге выигрывает свой дебютный финал в туре федерации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Goldwater Women's Tennis Classic

 Цикл женских турниров ITF 2010

 Портал: Теннис

США
Теннис
Ноябрь 2010 года
2010